Ez itt egy lista Uruguay városairól népesség szerint.

 
Települések listái országok szerint